Çatalzeytin (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Çatalzeytin (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çatalzeytin